Baek Do-bin este un actor sud-coreean.

Profil
Nume: 백도빈 / Baek Do Bin
Profesie Actor
Data nasterii: 1979-Mar-21
Inaltime: 175 cm
Greutate: 67 kg
Grupade sange: B
Familie: Sotie – actrita  Jung Si Ah, Tata – actorul  Baek Yoon Shik
Agentie: Namoo Actors

Serrale
Queen Seon Duk (MBC, 2009)
Fight (TVN, 2008)

Filme
Disturbance in Her Barroom (2008)
Femme Fatale (2007)
Seducing Mr. Perfect (2006)
The War of Flower (2006)
The Host (2006)
You Are My Sunshine (2005)
Superstar Mr. Gam (2004)
The Big Swindle (2004)

Legături externe 
Profile (nate) 
HanCinema

Actori sud-coreeni